Le ch’ol est une langue maya parlée au Mexique, dans les municipios de Sabanilla, Tila, Tumbal, Salto de Agua et de Palenque, situés dans le Nord du Chiapas, par les Ch'ols.
Cette langue est réputée être, avec sa proche parente orientale le ch'orti', la langue la plus proche du maya classique qui servait d'appui à l'ancienne écriture logo-syllabique maya.

Écriture

Phonologie 
Les tableaux présentent les phonèmes du ch'ol, avec à gauche l'orthographe utilisée par Aulie et Aulie.

Voyelles

Consonnes

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues amérindiennes
 Langues mayas

Liens externes 
 

Inventaire de langues
Inventaire de langues amérindiennes
Groupe tzeltal-chol
Langue amérindienne en Amérique centrale
Langue amérindienne au Mexique
Langue au Chiapas